Финал Кубка мира по конькобежному спорту сезона 2021/2022 прошли с 11 по 13 марта 2022 года на катке Тиалф, Херенвен, Нидерланды. Забеги проводились на дистанциях 500, 1000 метров, 1500 метров, масс-старте, а также на 3000 метров у женщин и 5000 метров у мужчин. По политическим причинам спортсмены России и Белоруссии были отстранены от участия на этом этапе Кубка мира.

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты этапа

2022 год в конькобежном спорте